Президентские выборы в Сальвадоре проходили 13 и 15 января 1935 года. Единственным кандидатом был Максимилиано Эрнандес Мартинес, который был избран президентом. Результаты голосования не были опубликованы.

Результаты

Примечания

Литература 
Alvarenga Venutolo, Patricia (1996) Cultura y etica de la violencia San José: EDUCA
Anderson, Thomas P (1971) Matanza: El Salvador's communist revolt of 1932 Lincoln: University of Nebraska Press
Bland, Gary "Assessing the transition to democracy." in Tulchin, Joseph S. with Gary Bland (1992) Is there a transition to democracy in El Salvador? Boulder: Westview Press
Grieb, Kenneth J (1971) "The United States and the rise of General Maximiliano Hernández Martínez." Journal of Latin American studies 3, 2:151-172
Krehm, William (1957) Democracia y tiranias en el Caribe Buenos Aires: Editorial Parnaso
Larde y Larín, Jorge (1958) Guía Histórica de El Salvador San Salvador: Ministerio de Culture
Lungo Uclés, Mario (1996) El Salvador in the eighties: counterinsurgency and revolution Philadelphia: Temple University Press
Political Handbook of the world 1935 New York, 1936
Vidal, Manuel (1970) Nociones de historia de Centro América San Salvador: Ministerio de Educación. Ninth edition

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1935 год в Сальвадоре